

Patronyme 

 Emma Danieli (1936-1998), actrice italienne.
 Isa Danieli (1937-), actrice italienne.
 Marco Danieli (1976-), réalisateur et scénariste italien.

Pseudonyme 

 Danieli (1934-1982), artiste peintre belge.

Autres 
 L'Hôtel Danieli, hôtel historique du centre de Venise (Italie).
 Danieli, entreprise industrielle multinationale italienne.